Kehrenberg ist der Name von geographischen Objekten:
 Kehrenberg (Schlier), Ortsteil der Gemeinde Schlier (Gemeinde), Landkreis Ravensburg, Bayern
 Kehrenberg (Herbolzheim), 426,0 m, Erhebung bei Herbolzheim (Markt Nordheim), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kehrenberg (Mosheim), 374,9 m, Erhebung bei Mosheim (Malsfeld), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Kehrenberg (Albshausen), 297,5 m, Erhebung bei Albshausen (Guxhagen), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Kehrenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Martina Kehrenberg (* 1966), deutsche Basketballnationalspielerin

Siehe auch:
 Kehrenbergtunnel